Карранса () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Бруно Карранса — в. о. президента Коста-Рики
 Венустіано Карранса — президент Мексики
 Сесілія Карранса Саролі — аргентинська яхтсменка

Іспанські прізвища